Campana kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Partido de Campana, kommun, Buenos Aires, 
 Campana, Argentina, ort, Buenos Aires,

Frankrike 

 Campana, Korsika – departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Campana, Kalabrien, kommun i provinsen Cosenza,

Mexiko 

 La Campana, Tlahualilo, ort, 
 La Campana, Tamazula, ort,

Spanien 

 Campana (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar